Але́н Амбарцумя́н  (; , Капан, Армения) — армянский футболист. Играет в защите, периодически смещается в опорную зону. Выступает в армянской Премьер-лиге за «Алашкерт».

Клубная карьера 
Амбарцумян является воспитанником «Гандзасара». Уже с юных лет включён в состав клубной команды. Начал выступать за «Гандзасар-2» в Первой лиге. Дебют состоялся в 2007 году, в котором провёл только 3 игры.

Сезоном позже Амбарцумян помимо выступлений за дубль в Первой лиги, отметился дебютом в Премьер-лиги, за основную команду. В том сезоне Амбарцумян провёл 3 матча в элите. Дебют состоялся 2 июля 2008 года в 13 туре в матче против «Арарата». С каждым сезоном Амбарцумян набирал опыта, выступая попеременно в основе и в дубле. С сезона 2011 года выступает в основной команде и является основным игроком.

Статистика выступлений 
Данные на 23 ноября 2011 года

Достижения

Командные достижения 
«Гандзасар»
 Бронзовый призёр Чемпионата Армении: 2008, 2011

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте ФФА 
 
 Профиль на footballdatabase.eu 

Футболисты Армении
Игроки сборной Армении по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Гандзасар» Капан